Abraham van den Blocke – architekt i rzeźbiarz gdański
 Izaak van den Blocke – malarz gdański
 Willem van den Blocke – rzeźbiarz i architekt pochodzenia flamandzkiego, działający m.in. w Gdańsku